

Кросс-Крік Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсільванія
 Кросс-Крік — переписна місцевість, штат Пенсильванія